El Molló de la Creu és un turó de 456 m d'altura format per roques calcàries en el terme municipal de Gandia a València. El seu nom es deu a una creu que va haver-hi durant molts anys en el seu cim, però de la qual ara només queda part d'ella a causa segurament d'un raig. El seu punt més alt s'anomena Falconera i és un vèrtex geodèsic.

Els seus vessants estan coberts de pins i matollar mediterrani.

Des del seu cim es gaudeix d'unes bones vistes de la costa i la ciutat de Gandia.

Referències

Enllaços externs 
 http://www.auntirdepedra.com/2014/01/el-mollo-de-la-creu-pel-barranc-de-les.html

Geografia de Gandia
Muntanyes de la Safor